Karolína Plíšková era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al terzo turno da Catherine Bellis.

Petra Kvitová ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Garbiñe Muguruza con il punteggio di 3–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Caroline Wozniacki (semifinale)
 Simona Halep (semifinale, ritirata)
 Elina Svitolina (terzo turno)
 Garbiñe Muguruza (finale)
 Karolína Plíšková (terzo turno)
 Jeļena Ostapenko (secondo turno)
 Caroline Garcia (quarti di finale)
 Angelique Kerber (quarti di finale)

 Julia Görges (quarti di finale, ritirata)
 Johanna Konta (terzo turno)
 Kristina Mladenovic (secondo turno)
 Madison Keys (secondo turno)
 Anastasija Sevastova (terzo turno)
 Magdaléna Rybáriková (secondo turno, ritirata)
 Elise Mertens (secondo turno)
 Petra Kvitová (campionessa)

Wildcard 

  Fatma Al-Nabhani (primo turno)
  Çağla Büyükakçay (primo turno)

 Ons Jabeur (primo turno)
 Marija Šarapova (primo turno)

Qualificate 

  Catherine Bellis (quarti di finale)
  Naomi Ōsaka (secondo turno)
  Markéta Vondroušová (secondo turno)
  Duan Yingying (secondo turno)

 Bernarda Pera (primo turno)
 Kateryna Bondarenko (primo turno)
 Anna Blinkova (terzo turno)
 Monica Niculescu (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2018